Ангільку́р-ле-Сар, Анґількур-ле-Сар () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на північний схід від Парижа, 90 км на схід від Ам'єна, 20 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 112 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 301,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Ангількур-ле-Сар на сайті французького Національного інституту географії
 Ангількур-ле-Сар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ангількур-ле-Сар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена